Porta – apertura che permette il passaggio da un luogo ad un altro.
 Porta cittadina – porta situata nelle mura della città e permette l'accesso attraverso di esse
 Porta – elemento simbolico o comunque legati all'immaginario collettivo
 Porta – figura araldica
 Porta o barca-porta – galleggiante atto a chiudere un bacino di carenaggio o di costruzione
 Vena porta – vaso sanguigno del corpo umano
 Sublime porta (o Porta Superiore, o Suprema, o Porta ottomana) – governo dell'Impero ottomano
 Funzione Porta – funzione matematica nota anche come Funzione rettangolo.

Geografia 
 Porta – comune francese nei Pirenei Orientali
 La Porta – comune francese nella Corsica settentrionale

Persone 
 Andrea Porta – pittore italiano
 Andrea Porta (1720-1805) – pittore italiano
 Antonio Porta – scrittore e poeta del Gruppo '63
 Porta (rapper) – rapper spagnolo
 Carlo Porta – poeta italiano
 Costanzo Porta – compositore italiano del Rinascimento
 Giacomo della Porta – architetto e scultore italiano
 Giovanni Porta – compositore italiano del Settecento
 Luigi Porta – politico, medico ed anatomista italiano
 Tommaso Porta – pittore italiano

Sport 
 Porta – oggetto che delimita la zona del gol in molti sport di squadra
 Porta – lo stesso nel calcio
 Porta – punto di passaggio obbligato in una gara di slalom, ad esempio di sci o canoa

Elettronica 
 Porta – in elettrotecnica, coppia di poli di un componente elettrico tali che la corrente che entra in uno esce dall'altro.

Informatica 
 Porta – in informatica, connessione attraverso cui avviene il trasferimento o la ricezione di dati e segnali

 Porta – nella telematica, strumento che permette ad un calcolatore di effettuare più connessioni contemporanee verso altri calcolatori

Altri progetti